En Grèce antique, l’eranos est un repas où chacun apporte sa propre contribution ; le terme désignera plus tard un prêt sans intérêt. 
 Le cercle d'Eranos est un cercle de penseurs suisses fondé en 1933.
 Eranos est une communauté rurale du marz de Gegharkunik, en Arménie.